Paolo Calcagno (Nichelino, 1966. január 29.–) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára 1994 – 1999 minősítették a Serie C-ligába játékvezetőnek, 1999 – 2010 között a Serie A és a Serie B, majd 2010 – 2011 között csak a Serie A partbírója. A Serie A-ligában 179 asszisztensi közreműködést teljesített.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 3.

Olasz labdarúgó-szuperkupa

Olasz-kupa

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást asszisztensként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2010-ben búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyiptom rendezte a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbírói szolgálattal bízta meg.

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

A FIFA 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vesznek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Roberto Rosetti olasz játékvezető állandó segítője.

Világbajnoki mérkőzés

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB Roberto Rosetti honfitárs a mellett asszisztensként foglalkoztatta.

Európa-bajnoki mérkőzés

Negatív sztori 
2005-ben Hollandiába rendezték az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol az előzetes cooper teszt felmérés nem sikerült, ezért a triót hazaküldték. A FIFA JB egységesen vizsgálja az elméleti (teszt) és a cooper (fizikai) tesztek teljesítését. Ha valakinek a hármasból nem sikerül, akkor mehetnek haza és a tartalékok közül emeli ki a következő hármast.

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek